

Отего — місто, штат Нью-Йорк
 Отего — селище, штат Нью-Йорк